Pallavicino puede referirse a:

Personas 
 Antonio Pallavicino (Génova, 1442 - Roma, 1507), cardenal.
 Ferrante Pallavicino o Pallavicini (Piacenza, 1615 – Aviñón, 1644), escritor italiano.
 Pietro Sforza Pallavicino (Roma, 1607 – Roma, 1667), cardenal y escritor italiano.
 Rannuzio Pallavicino (Polesine Parmense, 1633 - Roma, 1712), cardenal y escritor italiano.
 Stefano Benedetto Pallavicino (Padova, 1672 – Dresda, 1742), poeta italiano.
 Giorgio Pallavicino Trivulzio  (Milán, 1796 – Casteggio, 1878), patriota italiano.
 Cesare Pallavicino (1893 - 1976), ingeniero aeronáutico italiano.
 Emilio Pallavicini o Pallavicino, militar y político italiano.

Otros 
 Familia Pallavicino, casa feudal de la Italia septentrional.
 Estado Pallavicino, estado feudal formado sobre los feudos de la casa Pallavicino.
 Pallavicino (Palermo), barrio de la ciudad de Palermo.
 Naviglio Pallavicino, canal artificial de las provincias de Bérgamo y Cremona.
 Parque Pallavicino, parque de Milán